Alexander County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
 Alexander County (Illinois)
 Alexander County (North Carolina)